une tempête de sable, un phénomène météorologique.

Œuvres 
 Tempête de sable (Sufat Chol), film israélien d’Elite Zexer sorti en 2016 ;
 Tempête de sable (Shifting Sands), cinquième épisode de la saison 5 des 100 diffusé en 2018.

Voir aussi